Естансија има више значења:
 Естансија (Нови Мексико)
 Естансија (Сан Хуан Баутиста Коистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Естансија (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику